Četvrta hrvatska nogometna liga za sezonu 2010./11. sastojala se ukupno od osam skupina.

Istok 
Klubovi iz Brodsko-posavske, Osječko-baranjske, Požeško-slavonske i Vukovarsko-srijemske županije.

 Izvori: 
 rsssf.com

Jug

Jug A  

Klubovi iz Šibensko-kninske i Zadarske županije.

 Izvori: 
 rsssf.com

Jug B 
 

Klubovi iz Dubrovačko neretvanske i Splitsko-dalmatinske županije.

 Izvori: 
 rsssf.com

Sjever

Sjever A 
Klubovi iz Međimurske i Varaždinske županije.

 Izvori: 
 rsssf.com

Sjever B 
Klubovi iz Bjelovarsko-bilogorske, Koprivničko-križevačke i Virovitičko-podravske županije.

 Izvori: 
 rsssf.com

Središte

Središte A 
Klubovi iz Grada Zagreba, Karlovačke i Krapinsko-zagorske županije.

 Izvori: 
 rsssf.com

Središte B 
Klubovi iz Sisačko-moslovačke i Zagrebačke županije

 Izvori: 
 rsssf.com

Zapad 
Klubovi iz Istarske, Ličko-senjske i Primorsko-goranske županije.

 Izvori: 
 rsssf.com 
 grevagol-nsrijeka.com

Poveznice 
 T-Com 1. HNL 2010./11.
 2. HNL 2010./11.
 3. HNL 2010./11.
 5. rang HNL-a 2010./11.
 6. rang HNL-a 2010./11.
 7. rang HNL-a 2010./11.
 Hrvatski nogometni kup 2010./11.

Izvori 
 
 rsssf.com, Hrvatska 2010./11., 4. HNL
 

2010-11
 4